Шабли ():

 Шабли (вино) — популярное французское вино, вырабатываемое в одноимённом винодельческом регионе.
 Шабли (винодельческий регион) — винодельческий регион известный белым вином шабли.
 Шабли (город) — коммуна во Франции, в регионе Бургундия, департамент Йонна.